МКС-37 — тридцать седьмой долговременный экипаж Международной космической станции. Его работа началась 10 сентября 2013 года, 23:37 UTC с момента отстыковки Союз ТМА-08М от станции. В состав экспедиции вошли три члена экипажа космического корабля Союз ТМА-09М, ранее работавшие в составе экспедиции МКС-36. 26 сентября 2013 года, 02:45 UTC экспедиция пополнилась тремя членами экипажа космического корабля Союз ТМА-10М. Завершилась экспедиция 10 ноября 2013 года, 23:26 UTC в момент отстыковки Союз ТМА-09М.

Экипаж 

7 ноября 2013 года, 04:14 UTC к МКС пристыковался космический корабль Союз ТМА-11М с тремя членами экипажа. Таким образом, в период с 7 по 10 ноября к МКС одновременно были пристыкованы три космических корабля Союз с девятью членами экипажа. Это было сделано для осуществления 9 ноября 2013 года выхода в открытый космос с выносом олимпийского факела Зимних Олимпийских Игр 2014 в Сочи, доставленного экипажем корабля Союз ТМА-11М, и возвращения факела на Землю 11 ноября 2013 года экипажем корабля Союз ТМА-09М.

Ход экспедиции

Выход в открытый космос 
 9 ноября 2013 года,  Олег Котов и  Сергей Рязанский, из модуля Пирс, длительность 5 часов 50 минут, работы на российском сегменте МКС, вынос олимпийского факела.

Принятый грузовой корабль 
  Cygnus COTS Demo, запуск 18 сентября 2013 года, стыковка 29 сентября 2013 года. Первый демонстрационный полёт грузового корабля типа Cygnus к МКС.

Примечания

Ссылки 
NASA’s Space Station Expeditions page

37-я экспедиция МКС на сайте Роскосмоса

Экспедиции МКС